Великодолецкий сельсовет (белор. Вялікадолецкі сельсавет) — административная единица на территории Ушачского района Витебской области Республики Беларусь. Административный центр - агрогородок Великие Дольцы.

История 
Образован в 1924 г.

Состав 
Великодолецкий сельсовет включает 35 населённых пунктов:
 Антуново — деревня
 Аферовщина — деревня
 Бобовище — деревня
 Великие Дольцы — агрогородок
 Весницк — деревня
 Ветче — деревня
 Глинище — деревня
 Дубинец — деревня
 Жавнина — деревня
 Залядье — деревня
 Замошье — деревня
 Заозерье — деревня
 Заполье — деревня
 Казимирово — деревня
 Копцы — деревня
 Косари — деревня
 Лесины — деревня
 Логи — деревня
 Мазулино — деревня
 Малые Дольцы — деревня
 Мирный — посёлок
 Новая Жизнь — деревня
 Адворица — деревня
 Осново — деревня
 Острово — деревня
 Поповка — деревня
 Поровно — деревня
 Путилковичи — деревня
 Рагозино — деревня
 Садки — деревня
 Стайки — деревня
 Старина — деревня
 Староселье — деревня
 Храменки — деревня
 Церковище — деревня

Упразднённые населённые пункты на территории сельсовета:
 Есеновики — деревня
 Зарубовщина — деревня

Культура 

 Дом-музей Петруся Бровки — филиал Учреждения «Государственный музей истории белорусской литературы» в д. Путилковичи

См. также 
 Ушачский район

Примечания

Ссылки 
 Ушачский райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Сельсоветы Ушачского района